Barbeau is een familienaam van Franse oorsprong. De volgende mensen dragen de naam:
Adrienne Barbeau (1945), Amerikaans actrice en folkzangeres
André Barbeau (1931-1986), Frans-Canadees neuroloog en onderzoeker naar de ziekte van Parkinson
Anton Barbeau, Amerikaans zanger en songwriter
Jap Barbeau (1882-1969), Amerikaans professionele honkbalspeler
Manon Barbeau, Canadees regisseur en scenarist
Marcel Barbeau (1925), Canadees kunstenaar
Marius Barbeau (1883-1969), Canadees folklorist
Raymond Barbeau (1930-1992), Frans-Canadees essayist, literair criticus en natuurgeneeskundige
Victor Barbeau (1896-1994), Quebecois schrijver en academicus

Barbeau kan ook verwijzen naar: 
Barbeau (berg), de hoogste berg in Nunavut